Danilo Thann est un personnage fictif de l'univers des Royaumes oubliés, campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons. Il apparait dans la série de romans sur l'ordre des Ménestrels et la trilogie du Chant et de l'Épée parmi d'autres ouvrages.

Présentation 

Danilo est fils de bonne famille et a pour oncle le mage Khelben Arunsun, l'un des Seigneurs probables d'Eauprofonde. Il est membre des  Ménestrels mais n'aime pas dire qu'il appartient à une organisation veillant au bien dans les Royaumes. C'est un ex-seigneur d'Eauprofonde devenu un héros, toutefois il préfère que l'on continue de le voir comme un dandy à la voix de crécelle qui n'arrête de pas faire des erreurs en magie. Danilo et Arilyn Lamelune, qui est la petite-fille demi-elfe de la reine Amlaruil d'Éternelle-Rencontre, ont longtemps partagé ensemble diverses aventures. De plus, Danilo a poussé Arilyn à se réconcilier avec sa famille elfe. 

Le père de Danilo, Lord Rhammas Thann conduit les affaires de la famille avec passivité, préférant vivre tranquillement sur les bénéfices tirés des produits fabriqués par sa femme, Lady Cassandra Thann. La dame est une personne formidable qui, dans une certaine mesure, désapprouve les divers exploits des aventures de Danilo. Elle a du sang elfique (demi-elfe), mais ne l'a jamais évoqué, car il existe une certaine animosité envers les elfes dans la noblesse aquafondienne dont les Thann font partie. 

Danilo a cinq frères et une demi-sœur décédée, Lilly Thann. Tout comme son oncle, Danilo masque sa vraie personnalité. Mais à l'inverse à ce dernier, il la dissimule avec humour derrière une vraie-fausse naïveté, insouciance ou maladresse. Il va cependant, au fur et à mesure de ses aventures, sauver les Royaumes à maintes reprises, parfois aidé de sa bien-aimée Arilyne Lamelune, du puissant demi-orc Gunj ou du sombre Elaith Craulnober. Il est aussi l'ami de Bronwyn Caradoon, une autre membre des Ménestrels qui tient une brocante appelée "Le Curieux passé" à Eauprofonde, ainsi que de Vartain de Calimport, Morgalla le joyeux, Wyn Ashgrove, et il finit par sympathiser avec la drow Liriel Baenre.

Compétences 

Pendant longtemps, dans les précédentes versions de Donjons et Dragons, Danilo était considéré selon la version d'origine comme : "Aristocrat 3/Wizard 9/Spellsinger 1". La classe Aristocrate étant une version modifiée de la classe de Barde et Spellsinger étant le nom anglais de la classe de prestige Accord Sublime, cela donne en version française : "Barde 3/Mage 9 (dont 4 niveaux de Mage Ménestrel)/Accord Sublime 1". Toutefois dans les dernières versions, il est décrit ainsi : "Barde 13 (dont 4 niveaux de Mage Ménestrel)/Accord Sublime 2/Magelame 1". Dans tous les cas, Danilo reste un magicien très habile, celui que Khelben avait considéré comme son héritier probable et son apprenti ayant le plus grand potentiel. Son savoir-faire en magie est tel qu'il a maîtrisé l'art du Spellsong en quelques jours. Il a réussi à charmer un dragon magique résistant au sommeil et ses frasques illusoires piègent son oncle Khelben à chaque fois. Ses compétences magiques incluent des sorts prismatiques de la lumière, des Évocations comme Boule de feu, des sorts d'illusion comme l'invisibilité, et différents sorts de charme.

Sorts de Barde : Tour Mineur (Prestidigitation), Message, Manipulation à Distance, Lumière Dansantes, Alarme, Bouche Magique, Corde Animée, Identification, Serviteur Invisible, Glisse (Graisse), Ventriloquie, Localisation d'objet, Modification d'Apparence, Image Miroir, Pyrotechnie, Suggestion, Vent de Murmures, Rumeurs Illusoires (Bagou), Force Phantasmatique (Coursier Fantôme), Détection de l'Invisibilité, Or des Fous (Image Accomplie), Désorientation (Confusion), Clairaudience/Clairvoyance, Dissipation de la Magie, Texte Illusoire, Charme Monstre, Espoir, Sommeil Profond, Cri, Invisibilité Suprême, Terrain Hallucinatoire.

Sort de Mage/Accord Sublime : Agrandissement, Saut, Lévitation, Piège Illusoire, Piège de Feu, Rafale (Boule de Feu), Arme Magique Suprême, Télékinésie, Téléportation.

En plus de sa magie, Danilo est doué dans le subterfuge, les déguisements et la manipulation. Bien que moins pragmatique que son oncle Khelben, Danilo est aussi qualifié dans la manipulation des fils politiques et enjeux sociaux. Son degré d'expertise à ce titre est tel que lorsqu'il a affronté le seigneur du crime Elaith Craulnober dans une joute verbale, ils ont fini sur un score nul. Sa compétence dans la manipulation peut sans doute être encore meilleure que celle d'un drow, car il a trompé une fois la princesse drow Liriel Baenre (considérée comme rusée même parmi son peuple), la poussant à révéler plus que ce qu'elle voulait.

En tant que bretteur émérite, Danilo sait manier l'épée longue, la dague et l'arc long. Il peut combattre avec deux armes (épée et dague) sous pression, autrement il combat avec seulement une arme. Danilo est également doué en cuisine, en danse, en étiquette, en jeux, en savoir héraldique, en herboristerie, en équitation et bien sûr avec un instrument de musique (harpe, luth et flûte).

Généralement, Danilo est habillé avec des habits coûteux de seigneur, une épée à la taille et une dague dans une botte. Il possède une Broche de Ménestrel (un objet magique qui permet aux membres des Ménestrels de faire apparaitre sur eux une cuirasse en mithril) en plus des objets suivants : un Sac sans Fond de cuir vert (contenant une myriade d'objets, comme son livre de sorts, un grand nombre d'habits bien ouvragés et très coûteux, des cravates, une tabatière, des joyaux et d'autres accessoires qui pourraient complémenter tout habit connu sur Toril, beaucoup de fioles qui accélèrent la guérison ou contre-poisons, du papier avec de l'encre pour composer des chansons, des herbes pour cuisiner, du vin et plus encore...), trois fiole d'argent ornementées (contenant du brandy, du Rivengut et du Moonshae Moonshine), une flûte, un luth, une harpe, deux paires de dés (dont une est pipée) et enfin, son Épée Chantante.

L'Épée chantante : Une épée longue +2 qui fut d'abord enchantée pour chanter une chanson de bataille Turmish afin d'inspirer les autres (Espoir) et amadouer les sirènes. Danilo modifia l'enchantement pour que l'épée chante une chanson très vulgaire parlant d'un chevalier et de sa lance enchantée. Une des tactiques favorites du barde est de prêter son épée au meilleur guerrier du groupe (le plus souvent quelqu'un de très collet monté) et de regarder son visage quand il combat des monstres horribles pendant que son épée chante des vers lubriques.

Personnalité 

Devant le public, Danilo agit souvent comme un imbécile maladroit, il est cependant en réalité un lanceur de sorts spécialisé, un combattant habile et un adversaire rusé, formé par nul autre que son oncle Khelben Arunsun. Bien qu'il soit dépeint publiquement comme un noble inepte, un dandy, certaines personnes particulièrement perspicaces ne sont pas dupes. Danilo utilise pourtant souvent cette étiquette comme moyen de renseignement, espionnant sans être pris au sérieux par ceux qu'il observe. Il porte ce masque à loisir, à travers lequel très peu de ses proches perçoivent aisément la vérité sur son caractère. En dépit de son intelligence et son habileté à ruser, à user de subterfuges, Danilo est en fait assez téméraire. Un fait mis en lumière par le biais des frasques coquines de son ego et de ses expériences magiques risquées. Il y a des moments où Danilo oublie complètement sa véritable identité et se protège de l'horreur en restant dans sa forme commode d'idiot insouciant. Cependant, face à ce qui est vraiment important, Danilo agit toujours comme un être sérieux et avisé qui calcule son adversaire, se montrant ainsi très dangereux.

Analyse 

Danilo ressemble beaucoup dans son physique et ses attitudes au chevalier Mime de Eta (mais en blond), Guerrier Divin d'Asgard de la série animée Saint Seiya, surtout lorsqu'il porte sa cuirasse de Mithral. Les deux personnages étant apparus à peu près au même moment, il est difficile de savoir lequel servit d'inspiration pour l'autre. Son aptitude à cacher une personnalité héroïque derrière le masque d'un dandy comique insouciant et gaffeur rappelle beaucoup d'autres personnages de la culture populaire. En premier lieu le personnage de Don Diego/Zorro, puis plusieurs personnages de comics comme Clark Kent/Superman, Bruce Wayne/Batman, Peter Parker/Spider-Man et de manga, avec Cobra, Nicky Larson ou David Duchemin/Wingman. Outre le fait que cela reste un moyen efficace de protéger certaines activités, c'est surtout un moyen utilisé par ces personnages pour se préserver psychologiquement de l'impact d'une confrontation régulière et prolongée avec un monde sombre, dur, violent ou glauque ainsi que de l'affect de ses propres actes face à cet univers. Cela illustre cette maxime affirmant que les individus les plus dangereux ou héroïques sont souvent ceux qui le paraissent le moins.

Personnage des Royaumes oubliés
Musicien de fiction